Пекан () — вид древесных растений семейства Ореховые.
 Пекан, илька, куница-рыболов (, син. Martes pennanti) — хищное млекопитающее семейства куньих.
 Район Куантана.